Озёры — город в Московской области России. Входит в городской округ Коломна. Население —  чел. ().

География 
Город расположен в 125 км к юго-востоку от Москвы (по автодороге  — 126 км от МКАД и 132 по ), в небольшой котловине на левом берегу Оки в районе Окско-Московской равнины, вытянут вдоль Оки на 7 км и окружён естественными хвойными и смешанными лесами. Город и его окрестности изобилуют мелкими озёрами, речками и прудами.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Июль самый тёплый месяц в году со средней температурой 18,5°С. Январь самый холодный месяц в году со средней температурой -10,7°С.

Среднегодовое количество осадков — 575 мм.

История 

Первоначально на месте города была деревня Озерок (или Озерки), получившая название от множества небольших озёр изобилующих в этом месте Окской поймы. Первые поселенцы появились у озера Нижнее (другое название — Марвинское). Самые старые упоминания о деревне Озерки встречаются в писцовой книге за 1588 год.

До 1917 года Озерки административно подчинялись Горской волости Коломенского уезда Московской губернии, с волостным центром в селе Горы (ранее Горки).

В 1834 году две семьи местных зажиточных крестьян — Моргуновы и Щербаковы — построили первые бумаготкацкие и отделочные мануфактуры, которые стали источником развития Озерков.

В 1851 году была построена церковь, и деревня была преобразована в село. К концу XIX века мануфактуры разрослись в большие механизированные текстильные фабрики, благодаря которым население быстро увеличивалось за счёт притекавших на работу женщин со всей центральной России.

За 10 лет (с 1880 по 1890 годы) количество фабричных рабочих увеличилось в 5 раз, почти до 6 тыс. человек. К революции 1917 года Озерки значились в списке важнейших промышленно-торговых центров Московской губернии.

В октябре 1917 года в Озерках был сформирован Совет рабочих и крестьянских депутатов, и село впервые стало уездным административным центром, которому подчинили 5 волостей, ранее входивших в Коломенский уезд.

В 1921 году село постановлением Московского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 1 декабря 1921 года было преобразовано в фабрично-заводской (рабочий) посёлок, а постановлением Президиума Коломенского исполкома Р. С. и К. депутатов от 6 октября 1924 года фабрично-заводской посёлок (рабочий) причислен к городским поселениям — что произошло благодаря усилиям тогдашнего председателя сельсовета И. И. Володина, стремившегося таким образом спасти местных хозяев от раскулачивания.

17 августа 1925 года Озёркам декретом ВЦИКа был присвоен статус города и современное название, председателем горсовета стал И. И. Володин. С тех пор этот день отмечается как День города.

В 1929 году Озёры становятся административным центром Озёрского района, образованного из части Коломенского уезда Московской губернии и части Зарайского уезда Рязанской губернии.

Постановлением ВЦИК от 10 марта 1932 года в черту города Озёры было включено селение Болотово с усадебными участками.

За счёт текстильных мануфактур, преобразованных в фабрики, национализированных в годы революции и в дальнейшем преобразованных в хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» с собственными рабочими общежитиями, город продолжал расти, а комбинат стал градообразующим предприятием. Активное привлечение новых работниц на комбинат со всей России привело к тому, что основную часть населения города составляли женщины (до 8/10 населения).

Во время Великой Отечественной войны линия фронта почти дошла до Озёр — позиции немецких войск находились на противоположном, высоком, берегу Оки, что позволяло бомбить и обстреливать весь город, но форсировать Оку немцам не удалось и захвачен город не был.

После войны в городе было построено второе промышленное предприятие — «Озёрский механический завод», производивший оптические приборы по заказу Минобороны СССР. Благодаря привлечению на завод специалистов с высшим образованием немного улучшился социальный и гендерный состав населения — доля женщин упала до 6/10.

В 1990 году город причислен к историческим городам Московской области.

В 1990-е годы механический завод и текстильный комбинат пришли в полный упадок, были приватизированы и распроданы по частям, после чего полностью прекратили существование.

В 2015 году город был отнесён к категории города областного подчинения Московской области; Озёрский муниципальный район преобразован в городской округ Озёры, центром которого стал город.

До 6 октября 2020 года административный центр городского округа Озёры. 

6 октября 2020 года городской округ Озёры был объединён с Коломенским городским округом в Городской округ Коломна.

13 ноября 2020 года был внесён на рассмотрение законопроект об изменении категории города Озёры на категорию города, административно подчинённого городу областного подчинения.

10 декабря 2020 года закон был подписан.

Население

Транспорт 

Город находится в стороне от федеральных автотрасс, на областной дороге, между городами Коломна и Ступино.
В город ведёт тупиковая железнодорожная ветка на тепловозной тяге (39 км) от линии Москва — Рязань (начинается в Коломне от станции Голутвин), конечная станция Озёры. Действует сообщение дизель-поездами серии РА3 между станциями Голутвин и Озёры (4-5 пар в сутки). С Москвой связан также автобусными маршрутами № 331 (метро «Котельники» — Озёры) и № 341 (метро «Домодедовская» — Озёры). Действуют автобусные маршруты, связывающие Озёры с соседними городами: Коломна (маршруты 22 и 29), Кашира (36), Зарайск (43), Ступино(58).

В городе действуют 3 автобусных маршрута (№ 2, 3, 4), охватывающие весь город. В период весенней распутицы, когда не работает понтонный мост, и маршруты автобусов из Каширы (№ 36), Зарайска (№ 43), Редькино (№ 37), Сосновки (№ 49) и Фроловского (№ 53) укорачиваются до Клишино, назначается маршрут  Озёры (автостанция) — Мост, откуда пассажиров переправляют катером в Клишино.

Районы 
Территория города традиционно делится на районы:

 Катюшино поле
 Совхоз Озёры
 Центр

 Микрорайоны 1-й, 1-й (а), 2-й
 Рогово поле
 Высокое поле

 Жилкоп
 Болотово
 Красные Озёры

 квартал «Текстильщики»
 Литерные дома

Экономика 

Основные промышленные предприятий города:
 ОАО «Кондитерский комбинат „Озёрский сувенир“» (производство конфет и кондитерских изделий)
 ЗАО «Озёрская промышленная компания» (производство промышленных холодильников и торговых холодильных витрин)
 ООО «Стар-Натурдарм» (производство натуральных колбасных оболочек из животных кишок)
 ООО «ОМЗ» Озёрский механический завод (обработка металлических изделий) 
ООО «ПроектСервис« Производственное предприятие жестяных банок.
ОАО «ЛЗОС» филиал Лыткаринского завода оптического стекла

Инфраструктурные предприятия:
 ООО «Рустелеком» — интернет-провайдер
 МП «Теплосеть» — производство тепла
 МП «Водоканал» — водоснабжение города
 МП «Озёрское городское кабельное телевидение» — местное телевидение
 ООО «Морожель»— оптовая реализация замороженных продуктов
 Пансионат с лечением «Ока» — отдых, лечение
 Санаторий «Озёры» — лечение

Бывшее градообразующее предприятие «Текстильный комбинат „Рабочий“» (с 1991 года ЗАО «Текстильная фирма „Ока“») полностью прекратил существование. Сейчас на его территории реализуется проект «Индустриальный парк Озёры».

Достопримечательности 

 Городище средневекового города Ростиславль XII—XVII веков. Сохранились крепостные валы, кладбище и основания построек. Ведутся раскопки.
 Архитектурно-парковый ансамбль Сенницы (XVI—XVII вв.) графа Келлера (в парке свыше 300 видов деревьев и каскадная система прудов XIX века).
 Краеведческий музей им. А.П. Дорониной.
 Памятник природы «Нагорная дубрава» (сохранился реликтовый дубовый лес, площадь 90 га).
 Троицкая церковь (построена в 1851 году).
 Дом Фабриканта М. Ф. Щербакова (вторая половина XIX века). Частично сохранились в первозданном виде фасад здания, кованые лестницы и балконы (переулок Советский д.3).
 Дом сыновей М. Ф. Щербакова (начало XX века). Занесён в реестр памятников архитектуры (ул. Ленина д.41).
Смедовская долина.

Средства массовой информации города 
Печатные
 газета «Заря» (выходит еженедельно, по четвергам)

Электронные
 «Радио Озёры» (филиал ГТРК «РТВ-Подмосковье»)
 «ОКТ» (МП «Озёрское Кабельное Телевидение»)

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. Кн. 3. — М.: Московский рабочий, 1981. — 736 с., ил. — 35 000 экз.
 Доронина А. П. Энциклопедия сёл и деревень Озёрского района. Озёры (Моск. обл.), 1995. — 128 с.: ил.

Ссылки 
 Неофициальный информационный портал города Озёры